Die polnische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea:

Qualifikation 
Polen hatte bemerkenswert wenig Mühe, sich in der recht homogenen Gruppe 5 durchzusetzen. Die einzige Niederlage gab es im vorletzten Spiel, als die Qualifikation zur Endrunde bereits feststand.

Polnisches Aufgebot

Vorrunde

Bericht 
Nach der überzeugend gewonnenen Qualifikation waren die Erwartungen hoch, doch bereits das erste Spiel gegen Co-Gastgeber Südkorea ging 0:2 verloren. Die Polen boten gegen die spielfreudigen und laufstarken Asiaten eine enttäuschende Leistung. Im zweiten Spiel gegen Portugal gab es eine noch deutlichere 0:4-Niederlage. Die Portugiesen, die das erste Spiel überraschend gegen die USA verloren hatten, spielten die erneut enttäuschenden Osteuropäer förmlich an die Wand. Polen war nach zwei Spielen vorzeitig ausgeschieden. Im letzten, bedeutungslos gewordenen Spiel konnte man endlich befreit aufspielen und schlug die USA mit 3:1.

Statistik 

 4. Juni 2002, 20:30 Uhr Ortszeit, Busan

 Schiedsrichter: Ruiz (Kolumbien)
 Polen: Dudek – Hajto, J. Bak (51. Klos), Waldoch, Michal Zewlakow – Kozminski, Kaluzny (65. Marcin Zewlakow), Swierczewski, Krzynowek – Zurawski (46. Kryszalowicz), Olisadebe
 Südkorea: W.J. Lee – J.C. Choi, Hong, T.Y. Kim – N.I. Kim – Song, Yoo (61. C.S. Lee), E.Y. Lee – Park – Hwang (50. Ahn), Seol (90. Cha)
 Tore: 0:1 Hwang (26.), 0:2 Yoo (53.)
 Gelbe Karten: Krzynowek, Hajto, Swierczewski – Cha, Park
 Zuschauer: 48.760
 10. Juni 2002, 20:30 Uhr Ortszeit, Jeonju

 Schiedsrichter: Dallas (Schottland)
 Polen: Dudek – Hajto, Waldoch, Michal Zewlakow (71. Rzasa) – Krzynowek, Swierczewski, Kaluzny (16. A. Bak), Kozminski – Zurawski (56. Marcin Zewlakow), Olisadebe, Kryszalowicz
 Portugal: Baia – Frechaut (63. Beto), Couto, J. Costa, Jorge – Petit, Bento – Figo, Conceicao (69. Capucho) – Pinto (60. R. Costa), Pauleta
 Tore: 0:1 Pauleta (14.), 0:2 Pauleta (65.), 0:3 Pauleta (77.), 0:4 R. Costa (88.)
 Gelbe Karten: Swierczewski, A. Bak – Frechaut, J. Costa, Jorge
 Zuschauer: 31.000
 14. Juni 2002, 20:30 Uhr Ortszeit, Daejeon

 Schiedsrichter: Lu (China)
 Polen: Majdan – Klos (89. Waldoch), Zielinski, Glowacki, Kozminski – Murawski, Krzynowek, Kucharski (65. Marcin Zewlakow) – Zurawski, Olisadebe (85. Sibik), Kryszalowicz
 USA: Friedel – Sanneh, Pope, Agoos (36. Beasley), Hejduk – Stewart (68. Jones), O'Brien, Reyna – Donovan – Mathis, McBride (58. Moore)
 Tore: 1:0 Olisadebe (3.), 2:0 Kryszalowicz (5.), 3:0 Marcin Zewlakow (66.), 3:1 Donovan (83.)
 Gelbe Karten: Majdan, Kozminski, Kucharski, Olisadebe – Hejduk
 Besonderes Vorkommnis: Zurawski verschießt Foulelfmeter (77.), Friedel hält
 Zuschauer: 26.482

2002
Polen